González Camarena ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo González Camarena (1917–1965), mexikanischer Ingenieur und Erfinder
 Jorge González Camarena (1908–1980), mexikanischer Maler und Bildhauer